Раке́та:
 Ракета — летательный аппарат, двигающийся в пространстве за счёт действия реактивной тяги.

Разновидности ракет

Космонавтика 
 Ракета-носитель — многоступенчатая баллистическая ракета, предназначенная для выведения полезной нагрузки в космическое пространство.
 Многоступенчатая ракета — летательный аппарат, состоящий из двух или более механически соединённых ракет (ступеней), разделяющихся в полёте.

Научные исследования 
 Геофизическая ракета — беспилотная ракета, совершающая суборбитальный полёт, предназначенная для исследований верхних слоев атмосферы и близлежащего космоса.
 Метеорологическая ракета — беспилотная ракета, совершающая полёт по баллистической траектории в верхних слоях атмосферы с исследовательскими целями.

Военное дело 
 Ракетное оружие — оружие, в котором средства поражения доставляются к цели с помощью ракет.
 Баллистическая ракета — разновидность ракетного оружия, совершающее полёт по баллистической траектории.
 Межконтинентальная баллистическая ракета — управляемая баллистическая ракета дальностью не менее 5500 км.
 Крылатая ракета — беспилотный летательный аппарат однократного запуска.
 Стратегическая ракета — разновидность ракетного оружия, предназначенного для поражения инфраструктуры врага на территории его страны.
 Тактическая ракета — разновидность ракетного оружия для поражения целей непосредственно в области военных действий.
 Ракета «воздух-воздух» — управляемая авиационная ракета, предназначенная для поражения летательных аппаратов.
 Ракета «воздух-поверхность» — управляемая авиационная ракета, предназначенная для поражения целей на поверхности земли.
 Ракета «поверхность-поверхность» — класс боевых ракет для поражения целей на поверхности земли.

Прочее 
  — тип пиротехнического изделия.

 Ракета — центральный из группы островов Демьяна Бедного, в северо-западной части архипелага Северная Земля.

 «Ракета» — один из первых паровозов, построенный в 1829 году.
 «Ракета» — название серии советских пассажирских речных судов на подводных крыльях (1957—1976).
 «Ракета» — минный паровой катер, находившийся в составе военно-морского флота Российской империи и военно-морского флота Болгарии.
 «Ракета» — марка часов, выпускаемая Петродворцовым часовым заводом.

 «Ракета» — многоцелевой стадион в Казани.
 «Ракета» — кинотеатр в Минске.

 «Ракета» — бывший советский футбольный клуб из Горького.
 «Ракета» — название белорусского футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ» из города Жодино в 1961—1967 годах.
 «Ракета» — с 1959 по 2008 название клуба по хоккею с мячом из Казани, ныне «Динамо-Казань».

 «Ракета» — австралийский фильм 2013 года.

 Ракета (Реактивный Енот) — персонаж из комиксов компании Marvel, один из Стражей Галактики.
 Ракета — вымышленный персонаж из Ghost Trick: Phantom Detective.

См. также 
 Ракетка